Czejka ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Czejka (1782–1850), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Leopold Czejka (1903–nach 1937), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cejka